Gillberga kyrka kan syfta på:
 Gillberga kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Eskilstuna kommun
 Gillberga kyrka, Värmland  – en kyrkobyggnad i Säffle kommun